Guus har flere betydninger:

Personer 
 Guus Hiddink (født 1946) – tidligere hollandsk fodboldspiller
 Gustaaf "Guus" Theodoor Marie Hellegers (født 1937, Teteringen) – hollandsk kunstner
 Guus Hoogmoed – hollandsk atletikudøver
 Guus Janssen (1951, Heiloo) – hollandsk komponist og pianist
 Guus Kuijer (født 1942, Amsterdam) – hollandsk børnebogsforfatter
 Gustaaf "Guus" Stephanus Modestus Meeuwis (født 1972, Mariahout) – hollandsk sanger og sangskriver
 Guus van Mourik – hollandsk finansdirektør

Andet 
 Guus Hiddink Stadium – fodboldstadion i Sydkorea